En général, un dispositif est un agencement d'éléments qui concourent à une action ou à un but ;
 En philosophie : dispositif(s) ;
 En droit : partie finale d'une décision judiciaire.

Divers
 Dispositif de pointage
 Dispositif de Peaucellier-Lipkin
 Dispositif de séparation du trafic
 Dispositif rétroréfléchissant
 Dispositif de ventilation « JET »
 Dispositif de concentration de poisson
 Dispositif d’exclusion des tortues
 Dispositif ORSEC
 Dispositif de formation virtuel
 Dispositif médical

Notes et références